Steven Wright může být:
 Steven Wright (baseballista) (* 1984) – americký baseballista
 Steven Wright (DJ) (* 1954) – britský rozhlasový moderátor a DJ
 Steven Wright (herec) (* 1955) – americký herec a komik
 Steven Wright (vrah) (* 1958) – britský sériový vrah
 Stevie Wright (1947–2015) – australský hudebník